Man-sziget az Ír-tengeren
 Man város Elefántcsontparton

 MAN, városi számítógép-hálózat
 MAN SE, német ipari cég
 Beenie Man, jamaicai zenész
 man, Unix-parancs